Дивізіон 1: 1997 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1997 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» і «Вестра Фрелунда», які й здобули разом із клубом «Геккен» право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 «Геккен» — Вестерос СК 1:1, 4:2
 «Юргорден» — «Естерс» 1:1, 0:2

Плей-оф на вибування

Перший етап
  «Ліра Лулео» БК (Лулео) - Шеллефтео АІК	1-1,	3-1
  Сандвікен ІФ - ІФ «Сильвія» (Норрчепінг)			2-1,	0-1
 «Гертцега» БК (Карлстад) - Нибру ІФ	3-2,	1-2
 ФК Тролльгеттан - ІС «Гальмія» (Гальмстад)			0-2,	1-4

Другий етап
 ІФ «Сильвія» (Норрчепінг) - «Ліра Лулео» БК (Лулео) 1-0, 1-1
 ІС «Гальмія» (Гальмстад) - Нибру ІФ	 0-0,	3-2

Посилання 
 Офіційний сайт 
  Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1997 у шведському спорті